Gardiner Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gardiner Historic District (Gardiner, Maine), NRHP-ID: 80000233
 Gardiner Historic District (Gardiner, Oregon), NRHP-ID: 93000003